Tysklands Grand Prix 2016 (officielt navn: Formula 1 Großer Preis von Deutschland 2016) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 31. juli 2016 på Hockenheimring i Tyskland. Det var den tolvte runde af Formel 1-sæsonen 2016. Løbet blev vundet af Mercedes-køreren Lewis Hamilton. På de andre podiepladser kom Red Bull-kørerne Daniel Ricciardo og Max Verstappen.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Nico Hülkenberg fik en gridstraf på en placering for fejlagtig brug af tildelte dæk i Q1.
  - Carlos Sainz, Jr. fik en gridstraf på tre placeringer for at have hindret Felipe Massa under kvalifikationen.
  - Romain Grosjean fik en gridstraf på fem placeringer for en ikke-planlagt udskiftning af gearkasse.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2016
2016